Příjmení Šebek nosí tyto osobnosti:

 Alfréd Šebek (* 1940) – český bankéř a politik KSČ, ministr a předseda FSÚ
 Daniel Šebek (* 1989) – český florbalista
 František Šebek – víc osob, rozcestník
 Jan Šebek (* 1991) – český fotbalista
 Jan Šebek (1890–1966) – český malíř
 Jaroslav Šebek (* 1970) – český historik
 Karel Šebek (1941–???) – český surrealistický básník
 Karel Šebek (politik) (1951–2015) – český politik, senátor za ODS
 Lukáš Šebek (* 1988) – slovenský fotbalový útočník
 Miloslav Šebek (* 1956) – český fotbalista, záložník
 Pavel Šebek (1935–???) – československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Tomáš Šebek (* 1977) – český lékař, účastník misí Lékařů bez hranic